Блокада, или «Безумие», () — фильм совместного производства Катара, Турции и Франции, снятый в 2015 году турецким режиссёром Эмином Альпером.

Сюжет 
Кадир работает сборщиком мусора. Недавно он досрочно был освобождён из тюрьмы, где провёл около 20 лет. Кадир согласился сотрудничать со спецслужбами, сообщая им о потенциальных террористах. Он встречает своего брата Ахмета, который зарабатывает отстрелом бродячих собак. Ахмет не рад возвращению брата. Куратор от спецслужб давит на Кадира, пытаясь с его помощью поймать группу террористов. От стресса Кадир начинает испытывать галлюцинации.

Критика 
Критики хвалили фильм за создание атмосферы, в которой показано влияние государства на людей. В фильме проводится параллель между Ахметом и Кадиром, они оба одиноки и борются с теми, кого государство считает своими врагами.

Из недостатков критики отмечали слабую сюжетную линию в конце фильма.

Премии 
 Премия в номинации «лучшая режиссёрская работа» на кинофестивале Фаджр.
 Специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля
 Премия «Intercultural film award»

Примечания

Ссылки 
 Abluka / Frenzy

Фильмы 2015 года
Фильмы-драмы Турции
Фильмы на турецком языке
Фильмы Турции 2015 года
Фильмы Франции 2015 года
Фильмы — лауреаты премии «Золотой кокон»